Der Begriff Kiebitz bezeichnet:

Vögel:
 im engeren Sinn die Vogelart Vanellus vanellus aus der Familie der Regenpfeifer, siehe Kiebitz (Art)
 im weiteren Sinn andere Arten der Vogelgattung Vanellus, siehe Kiebitze
 in einem noch weiteren Sinne die ebenfalls Kiebitze genannte Unterfamilie der Regenpfeifer, siehe Kiebitze (Unterfamilie)
 ein Wappentier in der Heraldik, siehe Kiebitz (Wappentier)

Personen:
 Franz Kiebitz (1878–1962), deutscher Hochfrequenztechniker

Luftfahrzeuge:
 einen unbemannten Hubschraubertyp, siehe Dornier Kiebitz
 einen Doppeldecker der Firma Focke-Wulf, siehe Focke-Wulf S 24
 ein Ultraleichtflugzeug der Firma Platzer, siehe Platzer Kiebitz

Orte:
 einen Ortsteil der Stadt Falkenberg/Elster im brandenburgischen Landkreis Elbe-Elster, siehe Kiebitz (Falkenberg/Elster)
 einen Ortsteil der Gemeinde Jahnatal im sächsischen Landkreis Mittelsachsen, siehe Kiebitz (Jahnatal)

Sonstiges:
 Bezeichnung eines altägyptischen Volkes in der Nildelta-Region, siehe Rechit
 bei einigen Brett- und Kartenspielen (z. B. Schach oder Skat) Zuschauer, die ein Spiel beobachten, ohne die Spieler in irgendeiner Form zu beeinflussen, siehe Kiebitz (Spielbeobachter)
 eine ehemalige Wochenzeitung in der Stadt Illnau-Effretikon, siehe Kiebitz (Zeitung)
 eine ehemalige politische Partei in Vorarlberg, siehe Kiebitz (Bürgerliste)
 Unternehmen Kiebitz, fehlgeschlagenes Unternehmen der Kriegsmarine zur Befreiung deutscher Offiziere aus einem kanadischen Gefangenenlager im Jahre 1943

Siehe auch: